Skrót EC może oznaczać:
 Komisję Europejską
 Numer EC (Enzyme Commission) – międzynarodowa klasyfikacja enzymów
 Ekwador (według ISO 3166) – państwo w Ameryce Południowej
 Electric Conductivity – przewodnictwo elektryczne
 .ec – domena internetowa przypisana do Ekwadoru
 Expositorium Canonicale – jeden z tytułów honorowych uprawniających do używania tytułu kanonika
 EuroCity – kategoria pociągów międzynarodowych
 Elektrociepłownię